

Geografia 
Russia
 Baia di Olga – baia del Mar del Giappone, in Russia

Stati Uniti d'America
 Olga – census-designated place della contea di Lee, Florida

Persone 
 Olga di Grecia (1903-1997) – nobile greca
 Olga di Grecia (1971) – nobile greca
 Olga di Hannover (1884-1958) – principessa di Hannover
 Olga di Kiev – nobile ucraina, venerata come santa

Altro 
 Olga – nome proprio di persona italiano femminile
 Ordine di Olga – ordine cavalleresco creato nell'ambito del Regno del Württemberg
 Ordine della Principessa Olga – onorificenza ucraina 
 304 Olga – asteroide della fascia principale